Ornithischia sau Predentata este un ordin dispărut de dinozauri erbivori (cu cioc).

Filogenie 
 forma din 2011:
</span>
 forma din 2009
<span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">

Ornithischianii sunt împărțiți în două subunități: Thyreophora și Cerapoda. Thyreophora include Stegosauria (cum ar fi Stegosaurus) și Ankylosauria (cum ar fi Ankylosaurus). Cerapoda include Marginocephalia (și Pachycephalosauria) și Ornithopoda (inclusiv dinozaurii cu cioc de rață (hadrosaurii), cum ar fi Edmontosaurus).

Subgrupuri 

 † Fabrosauridae
 † Heterodontosauridae
 † Lesothosauridae
 † Pisanosauridae
 † Genasauria
 † Cerapoda
 † Thyreophora

Împărțirea Ornithischianilor în Thyreophora și Cerapoda se datorează faptului că pelvisul a evoluat diferit la Thyreophora și la Cerapoda.

Referințe

Legături externe 

Ordine de reptile]]
Dinozauri